

Biografia 
Figlio minore di Jacob Kettler, (1610-1682) duca di Curlandia, e di sua moglie Luisa Carlotta di Brandeburgo (1617-1676, a sua volta figlia maggiore del principe elettore Giorgio Guglielmo di Brandeburgo).

Intrapresa la carriera militare, divenne colonnello a capo del neonato reggimento di Curlandia al servizio nelle armate brandeburghesi, prendendo parte alla guerra contro i turchi. Il 26 giugno 1686 Alessandro prese parte al secondo assedio di Buda (oggi Budapest) ove rimase gravemente ferito e morì nel viaggio di ritorno a Vienna, nei pressi di Sopron.

Ascendenza

Bibliografia 
 Leopold von Zedlitz-Neukirch, Pantheon des Preussischen Heeres, S.352, edizione digitale in tedesco

Altri progetti 

Nati in Lettonia